Shulin kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Diellas, ort, Korçë prefektur,

Kina 

 Shulin Yizu Miaozu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar